Detta är en lista över sjöar i Norbergs kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Norbergs kommun.

Lista

Norbergs kommun
 Lista